Flanker steht für:
 Flanker (Football), Offense-Position im American Football
 Suchoi Su-27 „Flanker“ (NATO-Code), sowjetisches Jagdflugzeug
 „Flanker-B“: Suchoi Su-27
 „Flanker-C“: Suchoi Su-30 (Su-27UB)
 „Flanker-D“: Suchoi Su-33 (Su-27K)
 „Flanker-E“: Suchoi Su-35 (Su-27M)
 „Flanker-F“: Suchoi Su-37
 „Flanker-G“: Suchoi Su-30MKK
 „Flanker-H“: Suchoi Su-30MKI
 „Flanker-L“: Shenyang J-11
 „Flanker-X2“: Shenyang J-15
 Flanker (Rugby), eine Position rechts bzw. links außen im Gedränge
 Flanker (Parfüm), eine leicht veränderte Auflage eines bekannten Parfüms durch den Hersteller

Siehe auch:
 Flanke